Крініс — в античності бог річки (ймовірно, сучасної Беліче) на Сицилії.
 Макс де Крініс (1888—1945) — австрійський і німецький психіатр, доктор медицини, професор, штандартенфюрер СС і оберст медичної служби вермахту.